Holopsis är ett släkte av skalbaggar. Holopsis ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Holopsis